Az 1985-ös női vízilabda-Európa-bajnokságot Oslóban, Norvégiában rendezték. A tornát Hollandia nyerte, a magyar csapat ezüstérmes lett. Ez volt a nők számára rendezett legelső vízilabda-Európa-bajnokság. Nyolc válogatott vett részt.

Lebonyolítás 
A nyolc csapat egyetlen csoportot alkotott, amelyben körmérkőzéseket játszottak. A csoport végeredménye lett az Európa-bajnokság végeredménye.

Eredmények

Végeredmény 
Magyarország és a hazai csapat eltérő háttérszínnel kiemelve.

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1985-ös férfi vízilabda-Európa-bajnokság

N1985
Európa-bajnokság női